Miejscowości w USA:
 Ash Grove – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Greene
Gminy w USA:
 Ash Grove (ang. Ash Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Ash Grove (ang. Ash Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Ash Grove (ang. Ash Grove Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Franklin